Виктор Амадей II (, , ), или Виктор Амадей Франциск Савойский (, , ; 14 мая 1666, Турин, Пьемонтское княжество — 31 октября 1732, Монкальери, Сардинское королевство) — 17-й король Сардинии в 1720—1730 годах, 30-й король Сицилии в 1713—1720 годах, 15-й герцог Савойи с 1675 года, 13-й герцог Монферрато с 1713 года, князь Пьемонта с 1675 года, 17-й Великий магистр Высшего ордена Святейшего Благовещения с 1675 года, 6-й Великий магистр Ордена святых Маврикия и Лазаря с 1675 года.

Представитель Савойской династии. Сын Карла Эммануила II, герцога Савойи и Марии Жанны Савойской, мадмуазель де Немур, герцогини Женевы и Омаля.

За талант дипломата современники прозвали его «савойской лисой» (). Ему удалось отстоять суверенитет Савойского герцогства и Пьемонтского княжества от посягательств со стороны Франции. По итогам войны за испанское наследство присоединил к своим владениям герцогство Монферрато и ряд других земель, а также Сицилийское королевство, которое позднее обменял на Сардинское королевство. Он стал первым сувереном с титулом короля из Савойского дома.

Проводил политику просвещённого абсолютизма. Начатые им реформы государственного управления, армии и флота, систем налогообложения и образования заложили прочное основание для развития нового государства, через полтора столетия возглавившего движение по объединению Италии.

Молодые годы 

Виктор Амадей родился 14 мая 1666 года в королевском дворце в Турине у Карла Эммануила II, герцога Савойи, князя Пьемонта, титулярного короля Кипра, Иерусалима и Армении и его второй жены, Марии Жанны Батисты Савойской, дочери Карла Амадея Савойского, герцога Немура и Елизаветы Вандомской. Сразу после рождения ему был присвоен титул князя Пьемонта. Этот титул получали все первенцы суверенов из Савойского дома. Новорождённого крестили с именем Виктора Амадея Франциска, в честь деда по линии отца, Виктора Амадея I, герцога Савойи, князя Пьемонта, первого титулярного короля Кипра, Иерусалима и Армении из Савойского дома.

Виктор Амадей был единственным ребёнком в семье и единственным законнорождённым ребёнком Карла Эммануила II. Однако ни отец, ни мать не проявляли к нему родительских чувств. Юный принц имел восприимчивый и мнительный характер, в дальнейшем развившийся в патологические лицемерие и секретность. У него не было друзей. Он был замкнутым и физически слабым ребёнком, и, чтобы укрепить здоровье, старался вести активный образ жизни. Любимым его занятием была охота. В нём рано проявились незаурядные интеллектуальные способности, во многом благодаря феноменальной памяти.

Образование Виктора Амадея включало стандартный, по тем временам, набор дисциплин для будущего суверена: катехизис, история династии, география, математика, латынь и иностранные языки. Его учителями были философ, филолог и писатель Эмануэле Тезауро и историк Пьетро Джоффредо. Особым вниманием у наследника пользовалось военное искусство. По просьбе принца были созданы потешные войска, которые разыгрывали сражения в парке при замке Валентино.

Регентство 

Карл Эммануил II скоропостижно скончался 12 июня 1675 года. Девятилетний Виктор Амадей стал новым герцогом Савойи и князем Пьемонта под именем Виктора Амадея II. Регентом при малолетнем сыне была назначена его мать; наследником престола стал двоюродный дядя по линии отца, Эммануил Филиберт Савойский, князь Кариньяно.

Вдовствующая герцогиня управляла владениями Савойского дома согласно инструкциям, которые получала от Людовика XIV, короля Франции, чья армия неоднократно нарушала суверенитет Савойского герцогства и Пьемонтского княжества. При дворе она ввела к себе обращение «королевская госпожа» (, ), мотивируя это тем, что её покойный муж был титулярным королём Кипра, Иерусалима и Армении.

Желая сохранить личную власть, Мария Жанна Савойская попыталась женить тринадцатилетнего сына на племяннице, наследнице португальского престола, инфанте Изабелле Луизе, дочери её родной сестры, Марии Франсуазы Савойской и короля Педру II. По условиям брачного договора, заключённого 15 мая 1679 года, Виктор Амадей должен был стать наследником престола и впоследствии королём-консортом Португалии. Ему предписывалось отбыть в эту страну, оставив мать регентом в своих владениях в Италии. После смерти Марии Жанны Савойской герцогство Савойя и княжество Пьемонт должны были стать частью королевства Португалия.

Однако Виктор Амадей не поддался уговорам матери. Когда весной 1682 года за ним из Лиссабона в Турин прибыла делегация во главе с Нуну Альваришем Перейрой де Мело, герцогом де Кадавал, он сказался тяжело больным, тянул время и наконец добился того, что брачный контракт был аннулирован. Позиция юного суверена нашла поддержку при дворе.

В это же время в Пьемонте вспыхнуло восстание известное под названием Соляных войн. Со времени своего вхождения в 1396 году под власть герцогов Савойи жители коммуны Мондови, состоявшей из общин долины Монрегалези, пользовались рядом привилегий. В частности они были освобождены от уплаты налога на соль, который ввёл в своих владениях герцог Эмманул Филиберт I, освободив от него лишь духовенство.

Когда в 1680 году Андреа Кантаторе ди Брео, эмиссар Савойского дома, попытался нарушить эту привилегию, в коммуне Мондови вспыхнуло восстание, для подавления которого Марии Жанне Савойской пришлось ввести в долину Монрегалези части регулярной армии под командованием Габриэле Савойского. Тактика партизанской войны, избранная повстанцами, вскоре привела к тому, что преимущество оказалось на их стороне. Известным эпизодом этой войны стало столкновение в Монтальдо, когда потери армии составили 200 человек против 10 убитых жителей коммуны. Опасаясь, что восстание затронет другие регионы Пьемонта, Мария Жанна Савойская пригласила эмиссаров повстанцев в Турин для заключения соглашения. В 1682 году Виктор Амадей лично завизировал этот договор в присутствии представителей коммуны Мондови.

14 мая 1681 года герцог достиг совершеннолетия, но реальная власть всё ещё оставалась в руках его матери, выйти из-под опеки которой он мог единственным способом — подтвердив свою лояльность по отношению к Франции. Виктор Амадей II обратился к Людовику XIV с просьбой указать ему на достойную кандидатку в супруги. У короля Франции не было дочерей, и он остановил свой выбор на племяннице, Анне Марии Орлеанской. Брак был заключён в 1684 году, после чего период регентства Марии Жанны Савойской был официально прекращён.

Герцог Савойи 
Одной из проблем, с которой герцог столкнулся сразу по завершении регентства его матери, была пустая казна государства. Виктор Амадей II провёл административную и финансовую реформы, уничтожив привилегии автономий, и сами автономии. В 1696 году он создал систему интендантов, ответственных за сбор налогов, и унифицировал систему налогообложения. Это снова привело к беспорядкам в коммуне Мондови, которые на этот раз были жестоко подавлены, а повстанцы с семьями депортированы в Верчелли. Другой проблемой государства было усилившееся давление со стороны короля Людовика XIV и присутствие на территории герцогства его армии.

Изгнание вальденсов 

По требованию Людовика XIV 31 января 1686 года Виктор Амадей предъявил ультиматум вальденсам, жившим на территории его доменов. Им было предложено в течение пятнадцати дней эмигрировать или стать членами Римско-католической церкви. Протестантам-родителям предписывалось передать детей в католические учебные заведения. Также запрещалось пребывание на территории герцогства и княжества протестантов-иностранцев. Нарушивших требования ожидали телесные наказания и тюремное заключение.

Для преследования вальденсов король Франции направил в Пьемонт свою армию под командованием Николя де Катина де Ля Фоконьери. Виктор Амадей был вынужден начать гражданскую войну, которую ему пришлось вести со своими подданными в составе иностранной армии, фактически оккупировавшей его домены. Сопротивление протестантов было сломлено. Вальденсы подверглись жестоким преследованиям. Их коммуны в долинах Пьемонта обезлюдели. Небольшой части удалось бежать в Швейцарию.

В 1689 году, Виктор Амадей, находившийся к тому времени в состоянии войны с Людовиком XIV, прекратил их преследование в Пьемонте. Репатриацию вальденсов, известную как «» возглавили  и пастор Анри Арно. В Пьемонте они начали партизанскую войну против французской армии. Однако, по Туринскому договору, заключённому Виктором Амадеем с Людовиком XIV в 1696 году, он был вынужден возобновить преследование своих подданных-протестантов. В этот раз вальденсы бежали в Германию. В 1704—1706 годах, во время новой войны между королём Франции и герцогом Савойи, они снова вернулись в Пьемонт и воевали на стороне Виктора Амадея.

Аугсбургская лига 

Стремясь выйти из-под унизительного давления со стороны французского королевства, Виктор Амадей в 1686 году вступил в Аугсбургскую лигу, или Великий альянс. Целью входивших в него государств было противостояние экспансионистской политике короля Людовика XIV.

Участие в войне за испанское наследство

Король Сицилии

Король Сардинии

Последние годы 

Страшным ударом для короля стала в 1715 году смерть от оспы его наследника и любимого сына, принца Виктора Амадея. Король находился на грани помешательства, но сумел оправиться от потрясения. В 1724 году умерла его мать. В 1728 году, после смерти жены, состояние здоровья монарха снова ухудшилось. Он стал ещё более замкнутым и раздражительным, предпочитая роскоши придворной жизни простоту уединения. Единственным исключением в скромном коричневом гардеробе короля был элегантный парик времён его молодости.

К 1730 году Виктор Амадей II принял решение отречься от престола в пользу наследника и нелюбимого сына, принца Карла Эммануила, успев перед этим дважды женить его. Сначала на принцессе Анне Кристине Пфальц-Зульцбахской, а после её скоропостижной смерти при родах, на принцессе Поликсене Кристине Гессен-Ротенбургской. 3 сентября 1730 года в замке в Риволи он созвал Государственный совет и подписал акт отречения от престола. Новым королём Сардинии стал Карл Эммануил III.

После отречения Виктор Амадей, вместе с морганатической супругой, Анной Каналис, на которой женился за месяц до этого события, поселился во дворце в Шамбери. Кроме 150 000 лир ежегодной ренты, прежний монарх оставил за собой фактическое управление государством, передав преемнику лишь представительские функции. Такое положение дел не устраивало двор, оказавшийся при двух королях. Но Карл Эммануил III продолжал относиться к отцу с сыновней почтительностью, информировал его о всех делах государства и следовал всем указаниям прежнего монарха.

5 февраля 1731 года у Виктора Амадея случился инсульт. Его здоровье сильно ухудшилось. Он запретил сыну покидать Турин и ехать к нему в Шамбери. Не желая тревожить больного короля, его перестали информировать о делах государства. Это было воспринято им как оскорбление. Под влиянием амбициозной жены, Виктор Амадей принял решение вернуться на трон. В письме к министру внутренних дел, Карло Винченцо Ферреро, маркизу д’Ормеа, написанном им в июле 1731 года, он объявил о недействительности акта отречения от престола и о своём возвращению в столицу. В случае отказа исполнить его требования, Виктор Амадей угрожал обратиться за арбитражем в Милан к императору Священной Римской империи. После неудавшейся попытки убедить отца, уже переехавшего из Шамбери в Монкальери, отказаться от авантюрных действий, Карл Эммануил III, под давлением кабинета министров, который, кстати, был сформирован самим Виктором Амадеем, подписал приказ о его аресте.

Виктор Амадей был арестован в ночь с 28 на 29 сентября 1731 года во дворце в Монкальери и перевезён в замок в Риволи, гарнизон которого был усилен Пьемонтским княжеским полком. Анну Каналис заключили в крепости Чева, в которой содержали арестованных проституток. У короля произошёл нервный срыв, снова поставивший его на грань помешательства. Все его протесты и требования игнорировались. Только после унизительного прошения ему позволили воссоединиться с супругой, которая дала клятву не рассказывать больному монарху о месте своего прежнего заключения. По легенде во время разлуки с супругом она находилась в монастыре в Кунео. В апреле 1732 года обездвиженного монарха перенесли на носилках во дворец в Монкальери.

Состояние здоровья Виктора Амадея продолжило ухудшаться. Во время нервных срывов он жестоко обращался с женой, обвиняя её в своих несчастьях. В конце августа 1732 года у него участились лихорадки. Виктор Амадей II умер вечером 31 октября 1732 года во дворце в Монкальери. На следующий день его смерть была засвидетельствована камергером. Тело почившего монарха было похоронено в построенной им базилике Суперга в Турине.

Браки и потомство 
10 апреля 1684 года во дворце в Версале был подписан брачный контракт между представителями Виктора Амадея II, герцога Савойи и принцессы Анны Марии Орлеанской (27.08.1669 — 26.08.1728), мадемуазель де Валуа, дочери Филиппа I, герцога Орлеанского, принца Франции, и Генриетты Анны Стюарт, принцессы Англии, Шотландии и Ирландии. 12 мая того же года в Шамбери прошла церемония бракосочетания. В этом браке родились восемь детей:

 принцесса Мария Аделаида (06.12.1685 — 12.02.1712), супруга Людовика де Бурбона (16.08.1682 — 18.02.1712), дофина Франции и герцога Бургундии, мать Людовика XV, короля Франции;
 принцесса Мария Анна (15.08.1687 — 18.04.1690), умерла в младенчестве;
 принцесса Мария Луиза (17.09.1688 — 14.02.1714), супруга Филиппа V де Бурбона (19.12.1683 — 09.07.1746), короля Испании, в замужестве королева-консорт Испании, мать Луиса I и Фердинанда VI, королей Испании;
 принцесса неизвестная по имени (род. и ум. 19.07.1691), умерла при рождении;
 принц неизвестный по имени (род. и ум. 11.09.1697), умер при рождении;
 наследный принц Виктор Амадей (05.06.1699 — 22.03.1715), князь Пьемонта;
 наследный принц Карл Эммануил (27.04.1701 — 20.02.1773), герцог Савойи, король Сардинии;
 принц Эммануил Филиберт (01.12.1705 — 19.12.1705), герцог Шабле, умер в младенчестве.

26 августа 1728 года Виктор Амадей овдовел. 8 декабря 1730 года он женился во второй раз на Анне Терезе Каналис, вдовой графине Сан-Себастьяно, урождённой графине ди Кумиана, дочери графа Франческо Маурицио ди Кумиана и Моники Франчески Сан-Мартино д’Алье, маркизы Сан-Джермано. Виктор Амадей даровал супруге титул маркизы Спиньо. Тайная церемония бракосочетания прошла в часовне королевского дворца в Турине. Брак был морганатическим и оказался бездетным.

От связи с любовницей Жанной-Батистой д’Альбер де Люин, дочерью герцога Луи-Шарля д’Альбер де Люина и герцогини Анны де Роган-Монбозон у него родились двое детей, которые были узаконены им в 1701 году с присвоением титула «Высочеств»:
 Виктория Франциска (09.02.1690 — 07.08.1766), мадемуазель ди Суза, супруга принца Виктора Амадея I Савойского (01.03.1690 — 04.04.1741), князя Кариньяно;
 Виктор Франциск (12.10.1694—20.03.1762), маркиз Сузы.

Генеалогическое древо

Титулы и награды 

 Витторио Амедео Второй, король Сардинии
король Кипра, король Иерусалима, король Армении, герцог Савойи, князь Пьемонта, князь и постоянный викарий Священной Римской империи, герцог Женевуа, князь Онельи, князь-бальи герцогства Аоста и герцог Аосты, герцог Монферрато, маркиз Салуццо, маркиз Ивреи, маркиз Сузы, маркиз Ористано, маркиз графства Ницца, граф Морьен, граф Асти, граф Шабле, граф Ромон, граф Корманьола и граф Тенда, граф Гочеано, граф Сант’Антьоко, барон Во, барон Фосиньи, сеньор Пинероло и сеньор Верчелли, благородный патриций Венеции и патриций Феррары.

носил титул короля Сицилии с 1713 по 1720 год; титулярный король Кипра, Иерусалима и Армении с 1675 года; герцог Монферрато де-факто с 1708 года, де-юре с 1713 года; маркиз Ористано, граф Гочеано и граф Сант’Антьоко с 1720 года; патриций Феррары с 1725 года

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки

См. также 

Умершие от инсульта
Савойская династия
Короли Сардинии
Короли Сицилии
Герцоги Аоста
Герцоги Монферрата
Правители Пьемонта
Коронованные дети
Монархи, отрёкшиеся от престола
Участники войны Аугсбургской лиги
Участники войны за испанское наследство
Кавалеры Большого креста ордена Святых Маврикия и Лазаря
Кавалеры Высшего ордена Святого Благовещения